Jorgensen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnie Jorgensen, US-amerikanischer Comiczeichner und Graphikdesigner für Computerspiele
 Christine Jorgensen (1926–1989), US-amerikanische Transfrau
 Daniel Jorgensen (* 1968), US-amerikanischer Schwimmer
 Dick Jorgensen (1934–1990), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Gwen Jorgensen (* 1986), US-amerikanische Profi-Triathletin
 Janel Jorgensen (* 1971), US-amerikanische Schwimmerin
 Jo Jorgensen (* 1957), US-amerikanische Politikerin
 Joseph Jorgensen (1844–1888), US-amerikanischer Politiker
 Matt Jorgensen (* 1972), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, Komponist, Bandleader und Arrangeur
 Reid Jorgensen (1942/43–2022), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Scott Jorgensen (* 1982), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Victor Jorgensen (1913–1994), US-amerikanischer Fotograf
 William L. Jorgensen (* 1949), US-amerikanischer Chemiker

Sonstiges:
 Jorgensen-Nunatakker, Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Jørgensen